Тртник може бити:

 Тртник (Толмин), насеље у општини Толмин, Република Словенија
 Тртник Глински, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Мајски Тртник, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска